Die Liste der thailändischen Waldparks (engl. Forest Parks) verzeichnet die Waldparks, welche eine Form des Naturparkkonzepts in Thailand sind. Sie werden vom Royal Forest Department verwaltet.

Weblinks 
 Forest Parks, Royal Forest Department (englisch/thai)

Waldparks